Okręty US Navy o nazwie USS "Shenandoah", pochodzącej od rzeki Shenandoah:
 Pierwszy "Shenandoah" był slupem śrubowym włączonym do służby w 1863, biorącym udział w wojnie secesyjnej i będącym w służbie do 1886.
 Drugi "Shenandoah" (ZR-1) był sterowcem zbudowanym przez Marynarkę, ochrzczonym w 1923 i zniszczonym w czasie burzy w 1925.
 Trzeci "Shenandoah" (AD-26) był tendrem (okrętem-bazą) niszczycieli, będącym w służbie w latach 1945-1980.
 Czwarty "Shenandoah" (AD-44) był także tendrem niszczycieli, służył w latach 1983-1996.

Zobacz też 
CSS "Shenandoah" – parowiec śrubowy.

Shenandoah